ICHC steht für
International Cycling History Conference, Konferenz zur Fahrradgeschichte
Independent Community and Health Concern, politische Partei in England
 International Conference on the History of Cartography,  Konferenz zur Kartografiegeschichte

Abkürzung